Barbarastraße steht für:
 Barbarastraße (Dresden), siehe Liste der Kulturdenkmale in Pieschen
 Barbarastraße (Halle, Saale), siehe Liste der Kulturdenkmale in Halle (Saale)/Stadtbezirk Süd
 Barbarastraße (Leipzig), siehe Liste der Kulturdenkmale in Paunsdorf
 Barbarastraße (Lünen), siehe Liste der Baudenkmäler in Lünen
 Barbarastraße (München), siehe Liste der Baudenkmäler in Schwabing-West
 Barbarastraße (Nideggen), siehe Liste der Baudenkmäler in Nideggen
 Barbarastraße (Sankt Arnual), siehe Liste der Baudenkmäler in Sankt Arnual #Barbarastraße
 Barbarastraße (Schönebeck, Elbe), siehe Liste der Kulturdenkmale in Schönebeck (Elbe)
 Barbarastraße (Sontra), siehe Liste der Kulturdenkmäler in Sontra #Gesamtanlage Barbaraplatz

St. Barbarastraße steht für:
 St. Barbarastraße (Friedrichsthal, Saar), siehe Liste der Baudenkmäler in Friedrichsthal (Saar)

Siehe auch:
 Liste von Barbarastraßen
 Barbarasiedlung (München) (Militärwohnanlage Barbarastraße)